Наханг:
 Наханг () — самая крупная единица административно-территориального деления Великой Армении. 
 Наханг () — уезд в провинции Туенкуанг, Вьетнам.
 Наханг () — город в уезде Наханг, провинция Туенкуанг, Вьетнам.